De Superettan 2002 was het derde seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 11 april en eindigde op 26 oktober 2002. Östers IF eindigde als eerste met twee punten voorsprong op Enköpings SK. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

IFK Göteborg wint met 3–1 over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2002
Zweeds voetbalelftal in 2002

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2002